Botton d'oro – nome comune di Ranunculus auricomus, una pianta appartenente alle Ranunculaceae
 Botton d'oro – nome comune di Trollius europaeus, una pianta appartenente alle Ranunculaceae
 Botton d'oro – nome comune di Sicalis flaveola, un uccello
 Bottondoro – nome del personaggio Buttercup nella versione italiana del film La storia fantastica

Pagine correlate 
 Buttercup (disambigua)